Mantsjoes voor het volk in Mantsjoerije
 Mantsjoe (taal) voor de taal
 Qing-dynastie voor de periode (1644-1911) dat de Mantsjoe-vorsten keizer van China waren
 Mantsjoerije
 Het keizerrijk Mantsjoekwo
 de rivier Garghali, ook wel Manchu